Змія — термін, що має декілька значень:

 Змії — підряд плазунів ряду лускатих.
 Змія — повість Анджея Сапковського.
 Змія — екваторіальне сузір'я.
 Змія — білоруський гурт.
 Змія — роман
 Змія — піщана (плазуни).
 Змія — двоколірна (плазуни).
 Змія — ящіркова (плазуни).
 змія — котяча (плазуни).
 Змія — носоріг (плазуни).
 Змія — Богерта (плазуни).
 Змія — будинкова (плазуни).
 Змія — комп'ютерний хробак.
 Змія — срібна монета НБУ.